Ануа́р Турлыбекович Алимжа́нов (; 2 мая 1930 года, аул Карлыгаш, , Казакская АССР, РСФСР, СССР, — 9 ноября 1993 года, г. Алма-Ата, Республика Казахстан) — советский и казахский писатель, публицист, общественный деятель. С 29 октября по 26 декабря 1991 года возглавлял Совет Республик Верховного Совета СССР, который принял декларацию о прекращении существования СССР.

Биография 
Родился 2 мая 1930 года в ауле Карлыгаш, Талдыкорганской области. Происходит из подрода болатшы рода каракерей племени найман.

С 1949 года по 1954 — обучался в Казахском Государственном университете в Алма-Ате.

В 1953 году вступил в КПСС. С 1991 года председатель «Социалистической партии Казахстана»

После окончания факультета журналистики работал собственным корреспондентом «Литературной газеты» (Москва) по Центральной Азии и Казахстану.

С 1963 по 1967 год работал главным редактором киностудии «Казахфильм». В 1968 году был приглашен собственным корреспондентом газеты «Правда» (Москва) по Казахстану. С 1969 года являлся главным редактором литературного еженедельника «Казах адебиети». С 1970 до 1979 года избирался первым секретарем Союза Писателей Казахстана. Одновременно в это же время, но по 1986 год, являлся секретарем правления Союза Писателей СССР.

С 1986 года избирался председателем Казахского Фонда культуры, председателем Совета Мира и Согласия Республики Казахстан. Депутат Верховного Совета Казахской ССР. Народный депутат Казахской ССР(1990—1993). Неоднократно избирался членом Президиума Верховного Совета Казахской ССР, делегат 24 и 25 съездов КПСС.

С 1959 года являлся заместителем председателя Советского комитета по связям с писателями Азии и Африки, являлся активным членом Афро-Азиатской Ассоциации писателей и Европейского сообщества культуры.

В 1981—1991 гг. председатель Казахского агентства охраны авторских прав.

В марте — октябре 1991 г. президент Ассоциации коммерческого телевидения и радиовещания Казахской ССР.

С 29 октября по 26 декабря 1991 года возглавлял Совет Республик Верховного Совета СССР (образованный Законом СССР от 5 сентября 1991 года № 2392-I, но не предусмотренный Конституцией СССР).

Под его председательством 26 декабря 1991 года Совет Республик принял «Декларацию № 142-Н» о прекращении существования СССР, признав Беловежское соглашение и создание СНГ.

В 1991 году был избран председателем «Социалистической партии Казахстана».

Умер 9 ноября 1993 года. Похоронен в Алма-Ате.

Был женат на Флюре Байнетовой. Сын Аскар (род. 1964).

Библиография 
 1962 — «Пятьдесят тысяч миль по воде и суше»;
 1963 — «Караван идет к солнцу»;
 1964 — «Синие горы» — повесть о современности;
 1966 — «Сувенир из Отрара»;
 1969 — «Степное эхо»,
 1967 — «Стрела Махамбета»,
 1973 — «Гонец»
 1974 — «Трон Рудаки», историческая повесть;
 1979 — «Возвращение учителя»,
 1992 — «Познание».

Награды 
 орден Дружбы народов (08.05.1980)
 медаль «За трудовую доблесть» (28.10.1967)
 другие медали
 Лауреат Государственной премии имени Абая;
 Лауреат премии Комсомола Казахстана;
 Лауреат международной премии им. Неру (1969);
 Лауреат международной премии «Лотос» (1974);
 Лауреат международной премии им. Нето (1985).

Память 
Именем известного писателя названы улицы в городах Алма-Ате, Астане, Талдыкоргане и школа в Алматинской области.

Примечания

Литература 
 
 
 
 az-libr.ru/index.htm?Persons&0B8/de2f1e75/index
 https://web.archive.org/web/20150222162952/http://ognialatau.kz/engine/print.php?news_page=1&newsid=2318

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Писатели СССР
Писатели Казахстана
Члены Президиума Верховного Совета Казахской ССР
Похороненные в Алма-Ате
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Председатели Совета Республик Верховного Совета СССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва
Беловежские соглашения
Распад СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании